Trnjaci je lahko:
 Trnjaci, Bijeljina (Bosna in Hercegovina)
 Trnjaci, Ub (Srbija)